Tento článek obsahuje soupisky týmů skupiny G na Mistrovství světa ve fotbale 2006.







Mistrovství světa ve fotbale 2006
Soupisky účastníků Mistrovství světa ve fotbale